По́зы, буузы (, ) —  традиционное бурятское, тывинское, монгольское блюдо, также популярное в Иркутской области и Забайкальском крае.

Описание 

Считается, что позы (бууза) — один из вариантов китайского блюда баоцзы (, bāozi), откуда происходит и название кушанья, но в отличие от китайского аналога начинка в буузах исключительно мясная.

Кроме того, баоцзы всегда делают из дрожжевого теста, тогда как для бууз это лишь одна из разновидностей. В Монголии бууз из дрожжевого теста называется мантуун бууз и готовится по праздникам. Оба вида очень популярны.

Блюдо также родственно грузинским хинкали и тюркским мантам. Подобно баоцзы и мантам, позы готовятся на пару, как правило, в специализированной для этих целей пароварке, аналоге мантоварки, носящей название позница. В качестве основных компонентов начинка поз (фарш) содержит рублёное мясо и репчатый лук.

Позы имеют форму чашечки, сходную с баоцзы и хинкали, обычно с отверстием сверху. Диаметр готовых поз — примерно 5—8 см. Считается, что у позы должно быть 33 защипа. Едят позы традиционно руками, причём образовавшийся при приготовлении бульон внутри поз, надкусив у донышка, выпивают отдельно через образовавшееся отверстие.

В Бурятии проводятся конкурсы, посвящённые этому блюду, где не только лепят и едят буузы, но и приобщают молодёжь к культуре народа. 31 января 2014 года на конкурсе «Буузын Баяр» был побит рекорд по количеству съеденных поз — более 20 тысяч.

В тувинской кухне бууза — приготовленные на пару разновидность мантов. От мантов отличается формой лепки — делают с открытым верхом, схож с монгольскими буузами, но отличается меньшими размерами.

Русское название блюда 
С 2008 года на различных дискуссионных площадках развернулись споры о переименовании устоявшегося в России названия. Предлагается вариант позы заменить на буузы, фонетически более правильно передающий бурятское название.

Другим аргументом переименования является то, что ассоциации с этим словом часто служат предметом шуток, большей частью у приезжих людей, не знакомых с позами-буузами. Противники переименования ссылаются на узус, языковую привычку большинства жителей и то, что в регионе распространения этого кушанья уживаются оба наименования.

Примечания

Литература 
 Цыренжапов Г. Ц., Бадуева Е. Б. Бурятская кухня. — Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1991. — 95 с.

Ссылки 

 Сайт посвящённый буузам: https://buzy.ru/
 В Улан-Удэ названы победители конкурса «Золотая бууза»
 В столице Бурятии появится памятник буузам (позам)

Бурятская кухня
Монгольская кухня
Тувинская кухня
Дамплинги